Il singolare  dell'ATP Roller Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Tobias Kamke era il detentore del titolo e ha battuto in finale Paul-Henri Mathieu 1-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie

  Kenny de Schepper  (primo turno)
  Nicolas Mahut (primo turno)
  Benjamin Becker (quarti di finale)
  Tobias Kamke (Campione)

  Jan-Lennard Struff (quarti di finale)
  Paul-Henri Mathieu (finale)
  Ričardas Berankis (quarti di finale)
  Andrej Golubev (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

ATP Roller Open 2013
ATP Challenger Tour 2013